

Geografia 
 Keir – villaggio nell'area Dumfries e Galloway

Persone 
 Andy Keir – montatore cinematografico e televisivo statunitense
 Andrew Keir – attore scozzese
 John Keir – generale britannico